Ро́джер Лукхёрст () — британский литературовед, культуролог и киновед, специалист по викторианской литературе, , исследованию травмы, фантастике и научной фантастике.

Биография 
Получил бакалавра гуманитарных наук в Университете Халла, магистра гуманитарных наук в  и доктора философии в Университете Халла.

Профессор литературы модерна и постмодерна кафедры английского языка и гуманитарных наук в Бирбек-колледже Лондонского университета.

Ежегодно в весенний и  преподаёт в качестве заслуженного приглашённого профессора () в Колумбийском университете.

Является автором статей в The Guardian и BBC, и неоднократно приглашался для дачи интервью о своих работах для BBC.

Научная деятельность 
В область научных интересов Лукхёрста входят литература и лженаука конца XIX века, модернизм, научная фантастика, теория литературы, современная литература и культура.

Он является автором предисловий и научным редактором серии изданий классических произведений издательства  — «Поздневикторианские готические повествования» (), «Дракула» Брэма Стокера, «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Роберта Льюиса Стивенсона, «Женский портрет» Генри Джеймса, сочинения Говарда Филлипса Лавкрафта, «Копи царя Соломона» Генри Райдера Хаггарда и «Машина времени» Герберта Джорджа Уэлла.

Научные труды

Монографии 
 
 
 
 
 
 
 
 . 
 . 

 коллективные монографии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ‘’ (a substantially updated reprint of ‘In War Times’ essay, first published in Contemporary Literature, 2012)

Статьи 
 
 
  (this article received the Science Fiction Research Association Pioneer Award for best original research article in the field, 1995)

Научная редакция

Публицистика 
 
 
 
 
 
 
 Luckhurst R. Interview with  // The Machine & the Ghost: Technology & Spiritualism in 19th to 21st Century Art & Culture', Manchester University Press, 2009

Примечания

Литература 
 
 
  (копия)

Ссылки 
 
 Luckhurst R. Bishopsgate Institute Podcast: Gothic London — City of the Deranged and Disorderly Dead // , 08.02.2012
 Luckhurst R. Bram Stoker Episode 4 of 5 // BBC Radio 3, 19.04.2012
 Luckhurst R. Thue Tales From Crypt // BBC Radio 4, 11.03.2017
 Luckhurst R. The Portrait of a Lady Audio Guide // Oxford University Press
 The mummy’s curse — Death photography // BBC Radio 4, 08.08.2011
 Roger Luckhurst introduces Dracula // Oxford University Press, 28.10.2011
 Podcast 103 — Roger Luckhurst — The Mummy’s Curse

Выпускники Университета Халла
Выпускники Сассекского университета
Преподаватели Лондонского университета
Преподаватели Биркбека
Преподаватели Колумбийского университета